Хатли има више значења:
 Хатли (Висконсин)
 Хатли (Мисисипи)